Kozara est un toponyme qui peut désigner :
 Kozara, une montagne de l’ouest de la Bosnie-Herzégovine ;
 Kozara, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kožara,  une île fluviale en Serbie, près de la rive gauche du Danube ; 
 Kozara, un film yougoslave réalisé par Veljko Bulajić et sorti en 1962.

Homonymie de toponyme